Osiedle Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Toruniu – osiedle mieszkaniowe wybudowane w okresie międzywojennym  w Toruniu.

Lokalizacja 
Osiedle znajduje się we wschodniej części dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, ograniczone od północy ul. Mickiewicza, od wschodu ul. Moniuszki, od południa ul. Krasińskiego, zaś od zachodu ul. Matejki.

Historia 

Osiedle wybudowano w latach 1932 - 1933 przez Towarzystwo Budowlane Bogusław Lencki i głównie przeznaczone było dla pracowników oraz urzędników Dyrekcji Kolei Państwowych, którą w 1933 roku przeniesiono z Gdańska do Torunia. W skład osiedla wchodziło 6 domów, w których znajdowało się 168 mieszkań, w tym 28 3-pokojowych, 88 2-pokojowych i 52 1-pokojowe. Mieszkania były wyposażone w instalację elektryczną i kuchenkę gazową. Niektóre mieszkania trzypokojowe wyposażono w balkony. Na osiedlu znajdował się plac zabaw, niewielki basen oraz ścieżka do spacerów. Cały teren był otoczony estetycznym żelaznym ogrodzeniem siatkowym, modnym w owym czasie.    

W 2011 roku osiedle zostało objęte ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków.

Architektura 
Osiedle wybudowano w stylu modernistycznym i jest ono sztandarowym przykładem tej architektury w Toruniu.

Zobacz też 
 Podział administracyjny Torunia

Przypisy 

Dzielnice i osiedla Torunia
Architektura modernizmu w Toruniu
Toruń